[[Файл:06858-Tomaszow-1905-Palac Jul. Hr. Ostrrowskiego-Brück & Sohn Kunstverlag.jpg|мини|справа|280пкс|Дворец Островских в Томашуве-Мазовецком (1905 г.)]]

Юлиуш Кароль Островский () (16 января 1854 г., , Царство Польское — 12 марта 1917 г., , Швейцария) — польский историк, геральдист, юрист, католический деятель, коллекционер. Является автором известного польского гербовника «Księga herbowa rodów polskich».

 Биография 
Происходил из знатного польского рода графов Островских герба Равич. Был сыном Станислава Островского, крупного землевладельца и Елены Островской (урожд. Скшиньской), внуком генерала Антония Островского и правнуком Томаша Островского. Получил образование в Западной Европе, изучал историю в Лёвене и право в Брюсселе.

В 1889 году, после смерти отца, получил в наследство крупные земельные угодья, став одним из крупнейших землевладельцев в Царстве Польском.

В 1891 году был признан в графском достоинстве, в 1893 году был пожалован в камер-юнкеры, а в 1905 — в камергеры (в указанном звании состоял при Варшавском генерал-губернаторстве). Был награждён Орденом Святого Станислава 3-й степени, медалью «В память 300-летия царствования дома Романовых».

В 1905 году Юлиуш Островский стал одним из инициаторов создания, а в 1907 году — президентом Польского Католического союза, поставившего себе задачей подъём экономического и нравственного уровня польских католиков-прихожан. К началу 1909 года союз насчитывал уже около 300 подразделений по всей Польше, повсеместно устраивал народные дома, библиотеки, кассы взаимопомощи, потребительские лавки, земледельческие кружки и т. п. По ряду причин после начала Первой мировой войны союз фактически прекратил своё существование.

Принадлежал к тайной международной католической организации «Sodalitas Piana», был папским камергером и кавалером мальтийского ордена.

Юлиуш Островский основал приют для сирот в Томашуве-Мазовецком, вложил значительные средства в расширение местной приходской церкви, в оборудование городской больницы и создание торговой школы.

В течение длительного времени занимался историческими и геральдическими изысканиями, объектом его исследований была история дворянских родов Польши, а также прилегающих территорий — Силезии, Померании и Курляндии.

Является автором монументального труда «Księga herbowa rodów polskich»'' — гербовника польских дворянских родов, изданного в Варшаве в 1896—1914 годах и являющегося одним из основных польских геральдических сборников. Гербовник содержит информацию о 3664 гербах и состоит из двух частей, в первой из которых собраны изображения дворянских гербов, а во второй даны их описания с краткими ссылками на источники.

Коллекционировал произведения польских и зарубежных художников, финансово поддерживал творческую молодёжь, оказывал помощь в организации выставок и продаже картин и скульптур. В 1912 году организовал большую выставку отечественной и зарубежной живописи в Томашуве-Мазовецком. Во время Второй мировой войны бо́льшая часть коллекций Юлиуша Островского, хранящихся в Варшаве, Уязде и Томашуве-Мазовецком, была разграблена и вывезена в Германию.

Был женат на Марии (урожд. Тышкевич), имел сыновей Станислава и Яна, дочерей Людвику и Марию.

Умер 12 марта 1917 года в Глионе, Швейцария.

Ссылки

Литература 
 
 

Геральдисты Польши
Геральдисты Российской империи
Камергеры (почётное звание Российской империи)